Kirchspielslandgemeinde Lunden ist der Name folgender Verwaltungsbezirke:

 Kirchspielslandgemeinde Lunden (bis 1934), Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Amt Kirchspielslandgemeinde Lunden, Amt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein